AJAR – piattaforma per applicazioni software
Ajar – comune mauritano